Álvaro Carrillo puede referirse a:

Álvaro Carrillo (obispo de Palencia) (f. 1306), un eclesiástico castellano, obispo de la diócesis de Palencia.
Álbaro Carrillo (seudónimo), seudónimo usado por Rafael del Castillo de la Cuesta (s.XIX), un escritor español.
Álvaro Carrillo Alarcón (1919-1969), un compositor y cantante mexicano de música popular.